Département Capital (Catamarca)
 Département Capital (Corrientes)
 Département Capital (Córdoba)
 Département Capital (La Pampa)
 Département Capital (La Rioja)
 Département Capital (Mendoza)
 Département Capital (Misiones)
 Département Capital (Salta)
 Département Capital (San Juan)
 Département Capital (Santiago del Estero)
 Département Capital (Tucumán)

voir aussi
 Département La Capital (Santa Fe)